Die Saison 1949/50 war die dritte Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 19 Mannschaften der Klass B wurden zunächst in drei Gruppen aufgeteilt. Die Zone 3 hatte mit fünf Mannschaften zwei Teilnehmer weniger als die anderen beiden Zonen mit jeweils sieben Mannschaften. Jede Mannschaft spielte in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gruppengegner, weshalb die Mannschaften der Zone 3 jeweils 8 Spiele und die Mannschaften der Zone 1 und 2 jeweils 12 Spiele absolvierten. Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Finalturnier, dessen Sieger in die Klass A aufstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Zone 1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zone 2 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zone 3 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalturnier 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1949
Eishockeysaison 1949/50